Aljaksandr Fjodarawitsch Litwinouski (; * 1. Mai 1962 in Minsk, Belarussische SSR) ist ein belarussischer Komponist zeitgenössischer klassischer Musik. Seine Werke sind von der Musik Igor Strawinskys, aber auch von Barock, Klassik und Romantik beeinflusst und reichen daher von Tradition bis Avantgarde gleichermaßen.

Leben und Wirken 
Litwinouski studierte an der Belarussischen Staatlichen Musikakademie und schloss 1982 mit Diplom in Musikwissenschaft und 1991 in Komposition bei Dmitri Smolski ab. In den 1990er Jahren war Litwinouski Mitglied der Belarussischen Komponistenvereinigung. Von 1993 bis 2001 nahm er an internationalen Kursen für Komposition bei Krzysztof Penderecki, Michael Nyman, Louis Andriessen, Fransois-Bernard Mâche, Daryl Runswick, Sylvano Bussotti, Sigune von Osten, Jonathan Harvey, Tristan Murail, Martin Matalon, Matthias Hermann und Marek Choloniewski teil. 2004 wurde er in die American Society of Composers und 2005 in der Internationalen Konföderation Elektroakustischer Musik (IME) aufgenommen. Sein Œuvre zeichnet sich durch eine kreative Schaffenskraft aus und umfasst Kammermusik, Konzerte sowie Solostücke. Litwinouski nimmt sich auch schweren Themen an, so beispielsweise der Streichersuite mit seinem Titel Le Grand Cashier, die er 2015 zunächst als Bühnenmusik konzipierte. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman (dt. Das große Heft) von Ágota Kristóf und erzählt von Kriegserfahrungen von Zwillingsbrüdern.

Werke 

 1981: "Perpetuum Mobile and Passacaglia" for piano
 1982: "Concertino-Barocco", suite for string orchestra
 1985: Sonata for violin and piano
 1987: "Krewa", symphonic fresco
 1987: "Wedding" ("Wiaselle"), cantata for soloists, mixed choir and symphony orchestra
 1988: "Gathering Saturday" ("Zbornaja Subotka"), cantata for soloists and mixed choir
 1990: "Francisk", mistery for bass and symphony orchestra
 1990: "Zbieg" for flute, oboe, violin, cello and piano
 1991: "Wir" for the French horns quartet
 1991: "Intavolatura", suite for guitar
 1992: "Tabulatura Vilnensis", cycle of pieces for chamber ensemble
 1993: "Ul" for string quintet
 1993 Electronic compositions: "Ra", "Night Bells", "Styx"," Fairy of Tides", "Suspense"
 1995: "Gregorianica", missa for male choir
 1996: "Hymnes de Saint-Martin" ("Oculis Et Manibus", "Au Milieu Des Nuages") for mixed choir
 1996: "To God’s Mother" ("Da Maci Bozaj"), cantata for soloists, mixed choir and chamber orchestra
 1997: "Filix", sonata for flute and guitar
 1997: "Heart of Jesus" ("Serca Jezusa"), cantata for mixed choir and chamber orchestra
 1998: "Stabat Mater", cantata for mezzo-soprano and chamber orchestra
 1998: "Songs for Christmas" ("Pesni na Bozaje Naradzennie"), cantata for soloists, mixed choir and symphony orchestra
 1998: "Rondo Ricercari", triptych for flute and guitar
 1999: "Consort Lessons", suite for chamber orchestra
 1999: "Faron" for clarinet
 2000: "Taurus" for wind orchestra
 2001: "Tales of the Magic Tree", cycle of pieces for string orchestra
 2001: "In-Ta-Vo-La-Tu-Ra", electroacoustic performance
 2001: "Ballads of Faron", electroacoustic remix
 2002: "Canzonetta" for tuba (or cello/oboe/bassoon/bass clarinet) and electronics
 2002: "Calypso", concerto for piano and string orchestra
 2003: "Traffic in Open Sun", cycle of pieces for quartets of homogeneous low wind instruments: tubas, trombones, bassoons
 2003: "Skyscape", suite for wind octet
 2004: "Nycta", ballet for electronics
 2005: "Raft of Odisseus", concerto for trombone, French horn, trumpet and string orchestra
 2006: "My-O-My", 10 electroacoustic compositions
 2008: "Jazz Graffiti", 12 electroacoustic compositions
 2011: "Wedding", music for the stage production by Witold Gombrowicz’s play
 2012: "Winterra" for symphony orchestra
 2012: "Dziady", music for the stage production based on a poem by Adam Mickiewicz
 2012: "Oedipus Rex", music for the stage production based on the tragedy of Sophocles
 2013: "Arabian night", music for the stage production by Roland Schimmelpfennig’s play
 2013: "Karlsson-on-the-Roof", music for the stage production after Astrid Lindgren’s book
 2013: "The Dance of Death", music for the stage production by August Strindberg's play
 2014: "Ribbons on the Corners", music for the stage production by Gregory Oster's play
 2014: "The Golden Key", music for the stage production by Alexej Tolstoj's fairy tale
 2014: "The Wolf and the Seven Little Kids", music for the stage production based on the folk tale
 2014: "The Wolf and the Seven Young Goats, suite for violin and string orchestra
 2015: "Narmahnar", music for the stage production by Mykola Kulish's play "Folk Malahy"
 2015: "Le Grand Cahier", music for the stage production after Agota Kristof's novel
 2015: "Le Grand Cahier", suite for string orchestra
 2015: "Puss in Boots", music for the stage production after Charles Perrault's fairy tale
 2015: "Puss in Boots", suite for trumpet and piano
 2015: "The Snow Queen", music for the stage production after Hans Christian Andersen's fairy tale
 2016: "The Lower Depths", music for the stage production by Maxim Gorky’s play
 2017: "Small Demon", music for the stage production based on the novel by Fedor Sologub
 2017: "Tale of the Fisherman and the Goldfish", music for the stage production based on the poem by Alexander Pushkin
 2017: "New Land", music for the stage production based on the poem by Yakub Kolas
 2017: "Snow White", music for the stage production based on the fairy tale of the Brothers Grimm
 2018: "My Dad’s a Birdman", music for the stage production based on the play by David Almond
 2018: "Journey to the Land of Ants", music for the radioshow based on the play by Tatyana Mushinskaya
 2018: "The Adventures of Tom Sawyer", music for the stage production based on the novel by Mark Twain
 2018: "Cherry Orchard", music for the stage production based on the play by Anton Chekhov
 2018: "The Boy Who Swam with Piranhas", music for the stage production based on the play by David Almond
 2018: "Inclusion", music for the documentary film
 2018: "The Great Journey of Prince Nicholas Christopher Radziwill Orphans", music for the documentary film
 2019: "Cherry Orchard", suite for piano and chamber orchestra
 2019: "Pelleas and Melisande", music for the stage production based on the play by Maurice Maeterlinck
 2019: "Munchausenshow", suite for symphony orchestra
 2019: "Arpadio", vocalise for mixed choir
 2020: "My Dad's a Birdman", suite for piano and chamber orchestra
 2020: "Master Cat", suite for trumpet and string orchestra
 2020: "The Adventures of Prantish Vyrvich, a Scalar and a Spy", music for the radioshow based on a novel by Ludmila Rubleuskaya

Mitgliedschaften 

 1990: Belarussischer Komponistenverband
 2004: American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)
 2005: International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM/CIME)

Literatur

Weblinks 

 
 Interview mit Swetlana Beraszen, Mastaztwa 2014
 Daniel Lanz: Daniels vergessene Klassiker 2: Alexander Litvinovsky – Le Grand Cashier (2015)

Einzelnachweise 

Komponist klassischer Musik (20. Jahrhundert)
Komponist klassischer Musik (21. Jahrhundert)
Komponist (Belarus)
Belarusse
Sowjetbürger
Geboren 1962
Mann